Черкес:

 Черкес — представитель народа черкесов.
 
 Черкес, Виталий (род. 1973) — молдавский легкоатлет.
 Черкес, Даниил Яковлевич (1899—1971) — советский художник, художник-мультипликатор.
 Черкес, Евгений Александрович (род. 2001) — российский футболист.
 Черкес, Наталья (род. 1976) — молдавская бегунья на длинные дистанции.
 Черкес (хан Золотой орды)

См. также 
 Черкесия